Siege (englisch für Belagerung) bezeichnet:
 Siege, rechtsterroristisches Manifest von 1992, siehe Atomwaffen Division#James Masons “Siege”
 Siege (Film), US-amerikanischer Kurzfilm
 Siege (Band), US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Siege, ein englisches Konfliktsimulationsspiel der Cry-Havoc-Serie
 Siege (Computerspiel), ein Fantasy-Computerspiel von Mindcraft aus dem Jahr 1992
 Siege Siedlungsgesellschaft für das Verkehrspersonal mbH Mainz, Bochum, heute vonovia

Siege ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Siege (1855–1925), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Gustav Siege (1881–1947), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor
 Ignaz Siege (1818–1887), österreichischer Schauspieler und Theaterdirektor 
 Nasrin Siege (* 1950), iranisch-deutsche Entwicklungshelferin und Kinderbuchautorin

Sonstiges:
 Siege Dome, eisbedeckter Felsvorsprung in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Sieg (Begriffsklärung)